politész: görög polgár
 Politész az Iliasz két szereplőjének neve:
 Politész, Priamosz és Hekabé fia
 Politész, Odüsszeusz hajóján a legénység tagja
 Politész, a 69. évi olümpiai játékok triasztésze